Movietime peut désigner:
Entertainment Television, chaîne spécialisée américaine lancée sous le nom de Movietime entre 1987 et 1991.
MovieTime, chaîne spécialisée canadienne, anciennement connue sous le nom de LoneStar jusqu'en 2008.